Цератости́гма () — род цветковых растений семейства , красивоцветущий листопадный кустарник. Используется в качестве декоративной культуры из-за своих привлекательных цветков и осенних листьев. Летом или ранней осенью появляются ярко-синие цветки, похожие на цветки флокса. Осенью листья цератостигмы из зелёных превращаются в ярко-красные. Весной появляются молодые зелёные листья.

Ботаническое описание 

Кустарники, полукустарники или многолетние травянистые растения, обычно достигающие высоты 0,3—1 м. Как правило, это вьющиеся, цепляющиеся растения. В большинстве случаев все растение опушённое. Очерёдные (по другим данным, спирально расположенные) простые листья длиной 1—9 см, с волнистыми волосками по краю.

Цветки собраны в терминальные или боковые компактные головчатые соцветия. Каждый цветок снабжён прицветниками и двумя кроющими листами. Цветки двуполые. Пять опушённых чашелистиков срастаются у основания, чашечка сохраняется и на зрелых плодах. Пять лепестков также срастаются основаниями и формируют венчик с овальными или треугольными долями. Венчик яркого цвета, обычно синего, возможны также различные оттенки синего и красно-пурпурный цвет.

Плод — маленькая колючая односемянная коробочка.

Распространение 
Произрастает в тропических и умеренных регионах Азии и Восточной Африки. Пять из восьми видов родом из Китая.

Хозяйственное значение и применение 

Как отмечалось выше, в культуре цератостигма ценится за яркие цветки летом и красивые листья осенью. Следующие виды и разновидности цератостигмы были удостоены премии AGM Королевского садоводческого общества:
C. plumbaginoides
C. willmottianum
C. willmottianum 'Forest Blue'

Место и почва 
Любой тип хорошо дренированной почвы. Цератостигма светолюбива, требует защиты от ветра.

Размножение 
Размножают делением куста весной или зелёными черенками летом.

Таксономия 
Род Цератостигма включает 8 видов:

Примечания

Литература 
 Tse-Hsiang Pen & Rudolf V. Kamelin: Plumbaginaceae in der Flora of China, Volume 15, 1996, S. 192: Ceratostigma - Online.

Свинчатковые
Флора Азии
Флора Африки